Uechtr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Maximilian Friedrich Sigismund von Uechtritz
 Maximilian Max Friedrich Sigismund von Uechtritz

Robotskapade auktorsförkortningar